El Campionat del Món d'atletisme en pista coberta de 1991 fou la quarta edició del Campionat del Món d'atletisme en pista coberta i es disputà entre els dies 8 i 10 de març de 1991 al Palau Municipal d'Esports San Pablo de Sevilla (Espanya).

En aquesta edició s'incorporà la prova de triple salt femení, si bé com a demostració.

Medallistes

Categoria masculina

Categoria femenina

Prova fora de la competició

Medaller

Enllaços externs 
  Portal IAAF

Campionats del Món d'atletisme en pista coberta
Competicions esportives del 1991
Competicions esportives del segle XX a Espanya
Competicions atlètiques a Espanya
Esport a Sevilla